Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Memphis Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori.

Vítězem dvouhry se stal pátý hráč světa a nejvýše nasazený Nišikori, jenž ve finále zdolal jihoafrickou turnajovou dvojku Kevina Andersona po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Memphis Open triumfoval potřetí v řadě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015